Karl Brunner peut désigner :
 Karl Brunner (1900-1980), général SS allemand ;
 Karl Brunner (1916-1989), un économiste suisse ;
 Karl Brunner (1951-), un ancien lugeur italien.

Voir aussi 
 Karl Brunner von Wattenwyl (1823-1914), un naturaliste, physicien, géologue et entomologiste suisse